Jeff(rey) Richards peut faire référence à: 

 Jeff Richards (1924–1989), joueur de baseball et acteur
 Jeff Richards (1974), lors de Saturday Night Live et MADtv
 Jeff Richards (1991), cornerback de football américain
 Jeffrey Richards (1945), professeur d'histoire culturelle

Voir aussi
Geoff Richards